La Route nationale 95 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 95 en Algérie
 Route nationale 95 en Belgique
 Route nationale 95 en Estonie
 Route nationale 95 en France métropolitaine

Voir aussi